Арбо:

 Арбо — село в Горийском муниципалитете Грузии (на границе с Южной Осетией)
 Арбо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Понтеведра в составе автономного сообщества Галисия.
 Арбо — тауншип в округе Айтаска, Миннесота, США.
 Арбо, Петер Николай — норвежский художник
 Арбо, Туано — французский сочинитель XVI века